Ievgueni Nikolaïevitch Birioukov - en russe :  (Evgenij Nikolaevič Birûkov) et en anglais :  - (né le  à Kasli en Union des républiques socialistes soviétiques) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute avec l'équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk dans la Pervaïa liga. Trois ans plus tard, il gagne sa place de titulaire dans l'équipe première. Il remporte la Coupe Spengler 2005, la Superliga 2007, la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 46|| 2|| 7|| 9|| 72|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 39|| 1|| 2|| 3|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 48|| 1|| 5|| 6|| 50|| 15|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 29|| 1|| 6|| 7|| 16|| 13|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 55|| 3|| 6|| 9|| 50|| 12|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 56|| 1|| 6|| 7|| 22|| 10|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 54|| 2|| 13|| 15|| 30|| 19|| 0||5 || 5|| 6
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 53|| 3|| 7|| 10|| 28|| 12|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 42|| 1|| 4|| 5|| 34|| 7|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 51|| 0|| 14|| 14|| 63|| 21|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 57|| 4|| 10|| 14|| 20|| 10|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2015-2016 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 40 || 1 || 2 || 3 || 22 || 23 || 0 || 3 || 3 || 26
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 57 || 1 || 9 || 10 || 22 || 18 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 56 ||1|| 3 ||	4 ||	22 ||11 || 0 ||	1 ||1|| 5
|-
| 2018-2019|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 57 || 2 || 8 || 10 || 28 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 49|| 1|| 1|| 2|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 55 || 1 || 5 || 6 || 18 || 9 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 41|| 0|| 4|| 4|| 12|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 67|| 0|| 4|| 4|| 22|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 2004 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| +2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 4|| 4|| 6|| +7||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 3|| 4|| 4|| +9||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 4|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion de la Coupe Gagarine